Il toponimo El Tambo può riferirsi a diverse località:

El Tambo, comune della Colombia nel dipartimento di Cauca
El Tambo, comune della Colombia nel dipartimento di Nariño
 El Tambo, capoluogo del Cantone di El Tambo in Ecuador